Théorème de Carathéodory (géométrie)
 Théorème d'extension de Carathéodory